Bay kan syfta på: 

 Bay (kansler) – en kansler under Egyptens nittonde dynasti

Geografi

Antarktis 

 Bay (udde),

Filippinerna 

 Bay River (vattendrag i Filippinerna), CALABARZON, Province of Laguna, 
 Bay, Filippinerna – en kommun i Filippinerna 
 Bay (kommunhuvudort), CALABARZON, Province of Laguna,

Frankrike 

 Bay, Haute-Saône, kommun i departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Bay-sur-Aube, kommun i departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,

Se även 
 Baye
 Bay City

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar